"Saba" pode ser:
 Saba, ilha do Caribe
 Saba (Brunei), mukim
 Kfar Saba, em Israel
 Saba (sura)
 Saba Sebatyne
 Mar Saba
 Saba (género)
 Saba Qom Football Club
Sabeus

Ver também
 Sabá (desambiguação)
 São Saba (desambiguação)

Desambiguações de topônimos